«Блудный сын в таверне» («Автопортрет с Саскией на коленях») — автопортрет Рембрандта с женой Саскией, на котором они представлены героями библейской притчи о блудном сыне. Экспонируется в Дрезденской галерее (Германия).

Время создания картины относится к самому счастливому периоду жизни Рембрандта, когда он добился популярности как художник, количество заказов на его картины возросло, появились ученики. Он был счастлив и в семейной жизни, и решил создать портрет своей семьи. Это единственная картина Рембрандта, на которой он изобразил себя с Саскией (есть ещё , датируемый 1636 годом).

Существует версия, что первоначально на картине были и другие персонажи, но потом художник решил оставить только себя и Саскию, и холст с левой стороны был обрезан самим Рембрандтом.

К теме блудного сына художник вернется год спустя в офорте , и 31 год спустя — в финальной картине «Возвращение блудного сына».

Описание 
Картина иллюстрирует рассказ из Евангелия от Луки : «По прошествии немногих дней младший сын, собрав всё, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение своё, живя распутно».

На картине Рембрандт играет роль блудного сына, расточающего «имение своё с блудницами», элегантно одетого в камзол со шпагой, шляпу с пером, высоко поднимающего хрустальный бокал с вином. На коленях у него сидит Саския, тоже в богатой одежде в роли блудницы. На столе видно блюдо с павлином, символом тщеславия.

Несмотря на веселье, изображённое на картине, Рембрандт всё же одной деталью напомнил, какое продолжение имеет библейская история. На стене видна грифельная доска — символ того, что рано или поздно за всё придётся платить.

Источники 
 
 
 

Картины Рембрандта
Картины из собраний Галереи старых мастеров
Картины по сюжетам Нового Завета